Trp puede referirse a:

 Abreviatura del aminoácido triptófano.
 Abreviatura de trompeta.

Véase también 
 TRP.